

Cinema 
 Tully – film del 2000 diretto da Hilary Birmingham
 Tully – film del 2018 diretto da Jason Reitman

Geografia 
 Tully – città del Queensland (Australia)
 Tully – comune della Somme (Francia)
 Tully – città della Contea di Onondaga, New York (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Casa Tully – casata nobiliare della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco